Пётр Кондратенко:
 Кондратенко, Пётр Геннадьевич (род. 1953) — украинский советский ученый, хирург.
 Кондратенко, Пётр Егорович (1923—1994) — Герой Советского Союза.